Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida 
 Josep Giralt i Ciurana, jugador d'hoquei patins